Влади́мир Дми́триевич Але́йников (род. 28 января 1946, Пермь) — русский советский и российский поэт, прозаик, переводчик, художник, один из основателей СМОГа.

Биография 
Родился 28 января 1946 года в Перми, вырос в городе Кривой Рог, куда семья переехала в апреле 1946 года. Отец, Дмитрий Григорьевич Алейников, художник-акварелист, фронтовик, от природы разносторонне одарённый, музыкант, садовод, изобретатель, знавший множество ремёсел, происходит из очень древнего казацкого рода. Мать — преподаватель русского языка и литературы.

Стихи и прозу начал писать в школьные годы. Занимался музыкой, живописью и графикой.
В 1962—1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов.
С мая 1962 года — первые публикации стихов в украинских газетах.
В 1963 году, в период хрущёвских гонений на формализм, подвергался обличению в украинской прессе.
В 1964 году поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы с основными представителями отечественного андеграунда.

В январе 1965 года он вместе с Леонидом Губановым основал литературное содружество СМОГ и стал его лидером. Февраль-март 1965 года — выступления СМОГа в Москве.
С 1965 года — публикации стихов на Западе. Весной 1965 года Алейников был исключён из университета. В 1966 году был восстановлен в МГУ, который окончил в 1973 году.

При советской власти на родине не издавался, более четверти века стихи распространялись в самиздате. В 1971—1978 годах бездомничал, скитался по стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 1980-х годов писал стихи для детей. Несколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 1980-х годов был известен как переводчик поэзии народов СССР.

Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 1990-х годов изданы несколько больших книг стихов. Ныне Алейников — автор многих книг стихов и прозы, — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

Творчество 
«В стихах Владимира Алейникова каждая строчка — гениальная», — сказал Арсений Тарковский в 1965 году.

А поэт Александр Межиров писал:
Знаю Владимира Алейникова, его талантливую, несомненную, сильную поэзию многие годы. Способность пробуждать дремлющие глубины вещей, врождённый инстинкт лаконизма, стилистическая неуязвимость — в высокой степени присущи его стихотворениям. А творческий кругозор Алейникова не знает срывов.

Генрих Сапгир, знавший Алейникова со времён СМОГа, сказал о нём:
Поэзия Владимира Алейникова глубоко интимна. Это всё время ожидание чуда, которое идёт откуда-то из-за горизонта, — и как будто поэт постоянно ловит какие-то звуки и образы, только намёком дающие о себе знать.

«Поэзия Владимира Алейникова — это замечательная традиционная русская поэзия, — считал Эрнст Неизвестный. — Следует помнить, что в этой традиции органично существуют и вся несомненная новизна, и дивная гармония, и небывалая светлая энергия».

В предисловии к сборнику В. Алейникова «Отзвуки праздников» Александр Величанский говорит:
Владимир Алейников был центральной фигурой среди смогистов потому, что именно Алейникову более всех удалось воплотить изначальный пафос новой эстетики, больше других в ней самоопределиться. Поэзия Алейникова потому так стремится к бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, что, в существе своём, заключает тайну единовременности всего сущего. Владимир Алейников, вне всякого сомнения, самый одарённый поэт своей плеяды, а может быть, изначально. один из самых одарённых поэтов своего времени.

В предисловии к книге В. Алейникова «Избранное» Андрей Битов так пишет о поэте:
Владимир Алейников — великий русский поэт, более сорока восьми лет неустанно пашущий на ниве отечественного слова. Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего отказать ему в той славе, которую раздаём сами, — в мирской.

Там же, Евгений Рейн:
 Владимир Алейников — классик новейшей русской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и великим поэтом. Он поэт редкой группы крови. Все мы — патриоты времени. Он — патриот пространства. Выход книг Владимира Алейникова стал событием. Алейников выиграл своё сражение и чётко держит свою дистанцию в русской поэзии.

А в предисловии к «Скифским хроникам» Саша Соколов писал:
 Выглядят и читаются книги Владимира Алейникова чудесно. Действительно, манеру свою он изменил, стал писать прозрачнее, точней, но сколько во всём этом силы, ярости. Какое отменное зелье! В сих строках — ясно его различаю и радуюсь вдохновенности его. Говоря без всяких слюней и прикрас, всё его, всё наше мне по-прежнему ценно и близко. Считаю, что Владимир Алейников самый из нашей плеяды подлинный, глубокий и молодой.
Я всегда считал Владимира Алейникова лучшим русским поэтом.

Публикации

Стихи 
 Предвечерье, 1987.
 Выбор слова, 1987.
 Родина речи, 1989.
 «Путешествия памяти Рембо» (книга 1). М.: Прометей, 1990.
 «Путешествия памяти Рембо» (книга 2). М.: Весы, 1992.
 «Возвращения». М.: Всесоюзный молодёжный книжный центр, 1990.
 «Отзвуки праздников». М.: Всесоюзный молодёжный книжный центр, 1990.
 «Ночное окно в окне». М.: Лира, 1994.
 «Звезда островитян». М.: Всесоюзный молодёжный книжный центр, 1990.
 «Скифские хроники». М.: Лира, 1993.
 «Здесь и повсюду» (книга 1). Кривой Рог, 1994.
 «Здесь и повсюду» (книга 2). Кривой Рог, 1998.
 «Вызванное из боли». М.: Вест-Консалтинг. 2009. ISBN 978-5-903321-98-8.
 «Поднимись на крыльцо». М.: Русский Гулливер. 2010.
 Избранное. В двух томах. Том первый — стихи 1964—1988, том второй — стихи 1989—2011. Киев. Бизнес полиграф. 2012.
 Избранное. Стихи 1964—2011. М.: Рипол классик. 2012.
 «Быть музыке». Избранные стихи 1964—2011. М.: Время. 2012.
 «При свече и звезде». Стихи разных лет. М.: ОГИ, 2013.
 «Навстречу знакам». М.: Аграф, 2013.

Переводы 
 Витаутас Брянцюс. «Колокол над морем». М.: Советский писатель, 1991.
 Педер Хузангай. «Вечерняя тень». М.: Современник, 1987.
 Педер Хузангай. «Времена любви». Чувашское книжное издательство, 1988.
 Валем Ахун. «Голубые дожди». Чувашское книжное издательство, 1988.
 Геннадий Юмарт. «Родное гнездо». Чувашское книжное издательство, 1987.
 Мушни Микая. «Раздумья». Алашара, 1983.
 Джамолиддин Карим-заде. «Время цветения». М.: Советский писатель, 1988.
 Джамолиддин Карим-заде. «Най». М.: Молодая гвардия, 1989.
 Тарас Федюк. «Зимний стадион». М.: Молодая гвардия, 1990.
И другие.

Проза 
 «Тадзимас». Цикл из 8 книг. Феодосия, 2002.
 «Голос и свет». М.: Звонница-МГ, 2004.
 «Добрый пастырь». М.: Аграф, 2005.
 «Имя времени». М.: Аграф, 2005.
 «Пир». София, 2006.
 «И пр.» София, 2006.
 «Довлатов и другие». София, 2006.
 «Что и зачем». М.: Аграф, 2007.
 «СМОГ». М.: ОГИ, 2008.
 «Лишь настоящее». М.: ОГИ, 2010.
 «Неизбежность и благодать». М.: Этерна, 2012.
 Избранная проза. В двух томах. Санкт-Петербург: Алетейя. Киев: Бизнесполиграф, 2013.
 «Однажды будет вечность». Санкт-Петербург: Юолукка, 2013.
 «Саю ваю». Санкт-Петербург: Юолукка, 2013.
 «Тадзимас». М.: Рипол классик, 2013.
 «Есть и останется». США: KRiK Publishing House, 2015.
 Седая нить. (воспоминания) — М.: Рипол-классик, 2016. — ISBN 978-5-386-09315-0.

Собрания сочинений 
 Собрание стихов в трёх томах. — СПб; Киев: Алетейя; Бизнесполиграф, 2013.
 Том первый — из книг 1964—1973. 
 Том второй — из книг 1974—1988.  
 Том третий — из книг 1989—2013. 
 Собрание сочинений в 8 томах. — : Рипол Классик, 2017. — ISBN 978-5-386-09751-6
 Т. 1.: Поэзия. — [Вступит. статья С. М. Макаренкова.] — 840 с. портр. — ISBN 978-5-386-09752-3
 Т. 2.: Поэзия. — 880 с. — ISBN 978-5-386-09751-6
 Т. 3.: Поэзия. — 872 с. — ISBN 978-5-386-09750-9
 Т. 4.: Проза. — 696 с. — ISBN 978-5-386-09749-3
 Т. 5.: Проза. — 744 с. — ISBN 978-5-386-09748-6
 Т. 6.: Проза. — 760 с. — ISBN 978-5-386-09747-9
 Т. 7.: Проза. — 880 с. — ISBN 978-5-386-09746-2 
 Т. 8.: Проза. — 792 с. — ISBN 978-5-386-09745-5

Другое 
Публикации стихов, прозы и переводов в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «НЛО», «Континент», «Огонёк», «Грани», «Молодая гвардия», «Смена», «Шо», «Дети Ра», «Крещатик», «Новый журнал», «Волга», «День и ночь», «Север», «Зинзивер», «Футурум арт», «Звезда», «Сибирские огни» и других; в альманахах «День поэзии», «Саксагань», «Литросс», «Истоки» и других; в сборниках «Другое искусство», «Дикое Поле», «Ветка былой Эллады», «Поэзия XXI века», «Самиздат века» и других; в газетах «Литературная газета», «Литературная Россия» «Независимая газета» и других.

Награды 
 Премия Андрея Белого (1980);
 Премия журнала «Молодая гвардия» (1985);
 медаль Кирилла и Мефодия (1996);
 Книга «Пир» — лонг-лист Премии Букера (2005);
 Книга «Голос и свет» — длинный список премии «Большая книга» (2006);
 медаль имени Циолковского (2006);
 Книга стихов «Вызванное из боли» — лучшая поэтическая книга 2009 года;
 Поэт 2009 года;
 Премия газеты «Литературные известия» (2009);
 Человек года (2010);
 Лауреат журнала «Персона ПЛЮС» за 2011 год;
 Международная отметина имени Давида Бурлюка (2011);
 Награждён орденом «За заслуги перед городом» (Кривой Рог, 2011);
 Бунинская премия (2012);
 Лауреат журнала «День и ночь» (2012);
 Лауреат премии еженедельника «Поэтоград» (2013).

Примечания

Источники 
 
 Величанский А. Грядущий благовест (предисловие к книге стихов Владимира Алейникова «Отзвуки праздников»), М.: Всесоюзный молодёжный книжный центр, 1990. // Журнал «Новое литературное обозрение» № 20, 1996.
 Битов А. Предисловие к книге стихов Вл. Алейникова «Избранное». М.: Рипол классик, 2012.
 Рейн Е. Предисловие к книге стихов Вл. Алейникова «Избранное». М.: Рипол классик, 2012.
 Соколов М. Три эссе. Журнал «Крещатик» № 3, 2011. // Сны о СМОГе. Журнал «НЛО», № 20, 1996.
 Горевич М. Семь нот для маэстро Алейникова. Журнал «Зинзивер» № 12, 2011. // Избранник. Владимир Алейников и его Гений. Зарубежные задворки, май 2012.
 Соколов Саша. Предисловие к книге стихов Вл. Алейникова «Скифские хроники», М. Лира, 1993.// Общая тетрадь, или же Групповой портрет СМОГа (в книге «Тревожная куколка», Азбука-классика, 2007).
 Савицкий Д. Предисловие к подборке стихов Вл. Алейникова. Журнал «Крещатик» № 2, 2011.
 Сапгир Г. О Вл. Алейникове. Антология «Самиздат века», 1997.
 Азаркин С. Литературный гений с Гданцевки. Газета «Пульс» № 41, 2011, Кривой Рог. // Штрихи к литературному портрету. Газета «Звезда» № 80, 2011, // Лучший художник среди литераторов и лучший поэт среди художников. Газета «Звезда» № 82, 2011, Кривой Рог.
 Драгомощенко А. Речь о Владимире Алейникове. «Часы» № 28, 1980.
 Чанышев А. Воспоминания. Журнал «НЛО», № 20, 1996.
 Синицкая Е. Пиршество духа. E-motion, 2006.
 Интервью с Е. Степановым. Журнал «Дети Ра» № 2, 2012.
 Алейников Владимир Дмитриевич // Новая Россия: мир литературы: энциклопедический словарь-справочник / С. И. Чупринин. — В 2 т.: Т. 2: А-Л. — : Вагриус, 2003. — С. 35.

Ссылки 
 Персональный сайт Владимира Дмитриевича Алейникова
 
  Владимир Алейников в Читальном зале
  Владимир Алейников на евразийском журнальном портале «Мегалит»
 Художественные работы Владимира Алейникова
 
  
  
 «Живёт — и всё тут. Существует!» Владимир Алейников о Леониде Губанове
 Антология самиздата
 Телекомпания «Диалог». Библиотека Евгения Степанова: Владимир Алейников
 Владимир Алейников читает свои стихи. Видеозаписи.

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Писатели Кривого Рога
Поэты по алфавиту
Поэты СССР
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Поэты самиздата
Поэты второго русского авангарда
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Мемуаристы России
Мемуаристы СССР
Переводчики по алфавиту
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики на русский язык
Советские диссиденты
Лауреаты премии Андрея Белого
Лауреаты Бунинской премии
Русские поэты
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка